Аурелио Милани (; 14 мая 1934, Дезио — 25 ноября 2014, Милан) — итальянский футболист, центральный нападающий, лучший бомбардир чемпионата Италии сезона 1961/62.

Карьера 
Профессиональную карьеру Милани начал в клубе «Аталанта», затем на протяжении нескольких лет играл в клубах низших дивизионов, пока в 1958 году не оказался в «Сампдории», в составе которой дебютировал в Серии А. Всю свою последующую карьеру (кроме последнего сезона) играл в клубах Серии А. В составе клуба «Фиорентина» вышел в финал Кубка обладателей кубков и стал лучшим бомбардиром Серии А сезона 1961/62. Вершиной карьеры Милани стали два сезона проведённые им в «Интернационале», хоть он и не был игроком основного состава. Вместе с «Интером» он стал чемпионом Италии, дважды побеждал в Кубке чемпионов и завоевал Межконтинентальный кубок, будучи игроком «Интера» он провёл свою единственную в карьере игру за сборную Италии, 10 мая 1964 года, против сборной Швейцарии. Завершил свою карьеру Милани в 1967 году в клубе «Вербания».

Достижения 
 Чемпион Италии (1): 1964/65.
 Обладатель Кубка чемпионов (2): 1963/64, 1964/65.
 Обладатель Межконтинентального кубка (1): 1964.
 Финалист Кубка обладателей кубков (1): 1961/62.
 Лучший бомбардир Серии А (1): 1961/62.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на weltfussball.de

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Фанфулла»
Игроки ФК «Монца»
Игроки ФК «Триестина»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Падова»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Вербания»